Badejo-mira é um nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 Mycteroperca acutirostris
 Mycteroperca rubra

Desambiguações de espécies